Луи Арсен Делоне (; 1826—1903) — французский , , профессор Парижской консерватории.

Биография 
Сын виноторговца. Окончил Парижскую консерваторию.

Дебютировал в 1846 году на сцене театра «Одеон» в пьесе Мольера «Тартюф, или Обманщик». Сначала выступал в ролях юных героев, затем любовника.

С 1848 года — актёр театра «Комеди Франсез». Его изящество, прекрасная дикция и страсть очаровывали публику.

В течение 41 года играл на сцене, преимущественно «Комеди Франсез», на сцене которого создал около 200 ролей. Особенно блестяще Делоне исполнял роли Эрнани в одноимённой пьесе Виктора Гюго и Альцеста («Мизантроп» Мольера). С успехом выступал в пьесах Гюго, Мюссе, Пайерона, Понсара, Ожье и других.

В 1877 году был назначен профессором драматической декламации в Парижской консерватории.

В 1883 году был награждён Орденом Почётного легиона. Вышел в отставку в 1887 году.

Его дочь Роза была певицей Парижской комической оперы.

Литература

Ссылки 
 
 Делоне, Луи Арсен

Выпускники Императорской консерватории музыки и декламации
Преподаватели Императорской консерватории музыки и декламации